Sören "Snuffe" Åkeby, född 23 februari 1952, är en svensk fotbollstränare som sedan 2016 är tränare för Hanviken SK. 

2012 tränade han GIF Sundsvall i Allsvenskan. Efter att GIF Sundsvall blivit nerflyttade från Allsvenskan 2012 valde Åkeby och klubben tillsammans att gå skilda vägar.

Sina hittills största framgångar som tränare nådde Åkeby med Djurgårdens IF som han ledde i fem säsonger åren 1999-2003 då han bland annat vann två SM-guld och ett cupguld. 

I juli 2016 tog Åkeby över som tränare i division 3-klubben Hanviken SK

Biografi
Sören Åkeby är född 1952 i Stockholm och har tillbringat större delen av sitt liv i staden. Fotbollsintresset har funnits sedan barnsben. Åkeby har tidigare arbetat som brandman i 20 år på Nacka Brandstation.

Klubbar som spelare
Hammarby IF Fotboll, Sverige (1962–1972)
Essinge IK, Sverige (1972–1979)

Klubbar som tränare
Essinge IK, Sverige (1981, assisterande)
Örby IS, Sverige (1982-1983)
Essinge IK, Sverige (1984-1985)
Gröndals IK, Sverige (1986-1988)
Älvsjö AIK, Sverige (1989-1990)
Djurgårdens IF, Sverige (1991-1993, juniortränare)
AIK Fotboll, Sverige (1994, assisterande)
Nacka FF, Sverige (1995-1998)
Östersunds FK, Sverige (1999)
Djurgårdens IF, Sverige (1999-2003)
AGF Århus, Danmark (2004-2005)
Malmö FF, Sverige (2006-2007)
Aalesunds FK, Norge (2008)
GIF Sundsvall, Sverige (2 oktober 2008-19 november 2012)
IFK Värnamo, Sverige (2013)
Assyriska FF, Sverige (2014)
Hanviken, Sverige (2016–)

Meriter
Två SM-guld och ett cupguld med Djurgårdens IF FF 2002 och 2003. Han utsågs till Årets tränare båda åren tillsammans med Zoran Lukic.

Referenser 

Födda 1952
Svenska fotbollsspelare
Svenska fotbollstränare
Män
Levande personer
Tränare i Djurgårdens IF Fotboll
Spelare i Hammarby IF Fotboll
Tränare i Aalesunds FK
Tränare i GIF Sundsvall
Tränare i Malmö FF
Tränare i Nacka FF
Tränare i Östersunds FK
Idrottare från Stockholm